Baptistenkirche steht für:

 eine evangelische Freikirche, siehe Baptisten #Organisation

Kirchengebäude in Deutschland:
 Baptistenkirche Berlin-Wannsee
 Baptistenkirche Coesfeld, siehe Synagoge (Coesfeld)
 Baptistenkirche Heiligenstadt, siehe Christuskirche (Heiligenstadt in Oberfranken)
 Baptistenkirche Jever, siehe Bethaus der Baptisten in Jever
 Baptistenkirche (Potsdam)
 Baptistenkirche Unterlüß, siehe Christuskirche Südheide
 Baptistenkirche Uslar, siehe Friedenskirche (Uslar)
 Baptistenkirche Varel, siehe Friedenskirche (Varel)
 Baptistenkirche Wilhelmshaven

Siehe auch:
 Liste baptistischer Kirchen